Seznam polkov z zaporedno številko 186.

Seznam 
 Pehotni
 186. pehotni polk (ZDA)
 186. strelski polk (ZSSR)
 186. pehotni polk (Wehrmacht)
 186. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 186. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 186. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 186. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 186. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi